Variskarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Variskarit (ö i Satakunta), Norra Satakunta, 
 Variskarit (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar